

Œuvres 

Littérature
 Maria Chapdelaine, un roman de Louis Hémon (1913) ;

cinéma
 Maria Chapdelaine, un film de Julien Duvivier, sorti en 1934 ;
 Maria Chapdelaine, un film de Marc Allégret, sorti en 1950 ;
 Maria Chapdelaine, un film québécois de Gilles Carle, sorti en 1983 ;
 Maria Chapdelaine, un film québécois de Sébastien Pilote, sorti en 2021.

télévision
 Maria Chapdelaine, une série télévisée québécoise, diffusée en 1985.

Toponyme 

Maria-Chapdelaine, une municipalité régionale de comté du Québec.

Voir aussi 
 Marie-Anne Chapdelaine
 Maria chape de haine

Homonymie de titre